Hreblyna (ukrainisch ; russisch Greblina) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, Landgemeinde Konjatyn, siehe Hreblyna (Wyschnyzja, Konjatyn)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, Stadtgemeinde Putyla, siehe Hreblyna (Wyschnyzja, Putyla)